Soutěže v plavání se na mistrovství Evropy v plavání konaly ve městě Budapešť.

Muži

Volný styl – 50 metrů

Volný styl – 100 metrů

Volný styl – 200 metrů

Volný styl – 400 metrů

Volný styl – 800 metrů

Volný styl – 1500 metrů

Znak – 50 metrů

Znak – 100 metrů

Znak – 200 metrů

Prsa – 50 metrů

Prsa – 100 metrů

Prsa – 200 metrů

Motýlek – 50 metrů

Motýlek – 100 metrů

Motýlek – 200 metrů

Polohový závod – 200 metrů

Polohový závod – 400 metrů

Družstva – 4 × 100 metrů volný styl

Družstva – 4 × 200 metrů volný styl

Družstva – 4 × 100 metrů polohový závod

Ženy

Volný styl – 50 metrů

Volný styl – 100 metrů

Volný styl – 200 metrů

Volný styl – 400 metrů

Volný styl – 800 metrů

Volný styl – 1 500 metrů

Znak – 50 metrů

Znak – 100 metrů

Znak – 200 metrů

Prsa – 50 metrů

Prsa – 100 metrů

Prsa – 200 metrů

Motýlek – 50 metrů

Motýlek – 100 metrů

Motýlek – 200 metrů

Polohový závod – 200 metrů

Polohový závod – 400 metrů

Družstva – 4 × 100 metrů volný styl

Družstva – 4 × 200 metrů volný styl

Družstva – 4 × 100 metrů polohový závod

Související články 
 Mistrovství Evropy v plavání 2010

Mistrovství Evropy v plavání 2010